Общественное движение — термин, используемый:
 в социологии;
 в праве.